Barcos (zeilboot), een type zeilboot
Barcos (Tabuaço), een plaats in de Portugese gemeente Tabuaço